Balicki est un nom propre polonais notamment porté par :

  (1891-1941), militant national biélorusse, commissaire à l'éducation de la RSS de Biélorussie ;
  (1958-), joueur de bridge polonais ;
 Jean-Adalbert Balicki (1869-1948), prêtre polonais ;
  (1901-1990), diplomate et avocat polonais ;
  (1924-2014), architecte polonais ;
 Marek Balicki (1953-), homme politique polonais ;
  (1909-1978), critique de théâtre, critique littéraire et metteur en scène polonais ;
 , alias Raptus (1899-1943), écrivain et satiriste polonais ;
  (1798-1844), ecclésiastique, prédicateur, activiste culturel et écrivain ;
  (1930-1995), journaliste et militant polonais du Parti ouvrier uni polonais ;
  (1858-1916), sociologue et homme politique.

Patronyme polonais